Església de Nostra Senyora dels Àngels de Pollença, església parroquial del poble de Pollença (Mallorca)
 Església de Nostra Senyora dels Àngels de Castellfabib a Castellfabib (Racó d'Ademús, País Valencià) 
 Ermita de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Mateu a Sant Mateu (Baix Maestrat) 
 Església de la Mare de Déu dels Àngels de Betxí, església catòlica d'estil barroc al centre de Betxí (Plana Baixa, País Valencià) 
 Església de la Mare de Déu dels Àngels de Toixa, temple catòlic del  a Toixa (Serrans, País Valencià) 
 Nostra Senyora dels Àngels de Llívia, església del  a Llívia (la Cerdanya)
 Monestir de Nostra Senyora dels Àngels d'Avinganya, monestir ruïnós prop de Seròs (Segrià)